Bobriki, ancien nom de Novomoskovsk, ville de l'oblast de Toula, en Russie.
Bobriki, ancien nom de Donskoï, ville de l'oblast de Toula, en Russie.

Homonymie de toponyme